Die 34. Rallye Argentinien war der 5. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2014 und dauerte vom 8. bis zum 11. Mai 2014. Insgesamt wurden 14 Wertungsprüfungen gefahren auf Schotter.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 8. Mai) 
Der Hyundai-Fahrer Dani Sordo fuhr im Shakedown der Rallye Argentinien die Bestzeit vor Mikko Hirvonen (Ford). Weltmeister Sébastien Ogier (Volkswagen) kam auf den fünften Platz. Danach startete Ogier die Rallye mit einer Bestzeit in der ersten Wertungsprüfung (Superspecial). Der Weltmeister schlug Mads Østberg (Citroën) um drei Sekunden.

2. Tag (Freitag, 9. Mai) 
Nach der dritten Wertungsprüfung übernahm Jari-Matti Latvala die Führung von Teamkollege Ogier (beide Volkswagen). Der dritte Volkswagen-Fahrer Andreas Mikkelsen belegte Platz 3 vor Thierry Neuville (Hyundai). Hirvonen prallte bereits in WP2 an eine Mauer und schied aus. Ebenso Østberg, er traf einen Felsen und ries sich dabei ein Rad ab. Bis zur letzten WP des Tages wechselte die Führung zwischen Latvala und Ogier nochmals, am Freitagabend hatte Latvala die Nase vorn. Mikkelsen (Volkswagen) hatte Probleme mit der Servolenkung, Neuville und Sordo hatten ebenfalls technische Probleme (beide Hyundai). Sie mussten die Autos abstellen. Am Samstag werden die Ausgeschiedenen nach Rallye-2-Reglement wieder starten.

3. Tag (Samstag, 10. Mai) 
Bis WP8 lieferten sich die beiden Führenden einen Schlagabtausch um die Spitze. Nach neun Wertungsprüfungen konnte Latvala einen Vorsprung von rund 30 Sekunden herausfahren auf Ogier. Kris Meeke (Citroën) lag nach dem dritten Tag bereits mit 3.41 Minuten zurück.

4. Tag (Sonntag, 11. Mai) 
Nach 14 Wertungsprüfungen stand Latvala als Sieger der Rallye Argentinien fest. Weltmeister Ogier konnte Latvala nur gratulieren nach dessen tadelloser Leistung. In der Weltmeisterschaft verkleinerte Latvala seinen Rückstand zu Ogier auf 24 Punkte. Kris Meeke fährt auf Platz drei, der zweite Podestplatz für den Citroën-Werksfahrer in diesem Jahr.

Meldeliste 
Nicht als WRC, WRC-2 und WRC-3 gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrerwertung nach der Rallye 
Das Punktesystem für die ersten zehn Fahrer ist 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Für die Power-Stage erhalten die drei schnellsten Fahrer jeweils 3-2-1 Bonuspunkte für die Fahrer-Weltmeisterschaft.

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Argentinien
2014